BLZ steht als Abkürzung für:

 Bankleitzahl, eine Kennziffer in Deutschland und Österreich
 Bayerisches Laserzentrum (blz), eine Forschungsstelle in Erlangen
 Belize, nach dem Ländercode der ISO 3166
 Bergische Landeszeitung, Lokalzeitung im Bergischen Land
 Berliner Zeitung, eine Tageszeitung aus Berlin
 Braunschweigische Landeszeitung, Tageszeitung, die zwischen 1880 und 1936 in Braunschweig erschien
 Bundesleistungszentrum, staatlich finanzierte Fördereinrichtung für Spitzensportler in Deutschland
 Flughafen Chileka in Blantyre, Malawi (IATA-Code)

Siehe auch:

Abkürzung